Остапович — фамилия. Известные носители:

 Остапович, Густав Викентьевич — Георгиевский кавалер; полковник; 19 мая 1915.
 Остапович, Леон-Казимир Викентьевич (1864—1914) — Георгиевский кавалер; полковник; 24 апреля 1915.
 Остапович, Олег Николаевич — инженер-конструктор, лауреат Госпремии СССР

См. также 
 Остапов